|-
| 14201 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14202 - ||  || 17 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14203 Hocking ||  || 25 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14204 - ||  || 12 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 14205 - ||  || 18 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 14206 Sehnal ||  || 15 februarie 1999 || Kleť || , 
|-
| 14207 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14208 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14209 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14210 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14211 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14212 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14213 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14214 Hirsch ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14215 - ||  || 6 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 14216 - ||  || 4 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 14217 Oaxaca ||  || 10 noiembrie 1999 || Oaxaca || 
|-
| 14218 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14219 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14220 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 14221 - || 1999 WL || 16 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14222 - ||  || 25 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 14223 Dolby ||  || 3 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 14224 Gaede ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14225 Alisahamilton ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14226 Hamura ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14227 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14228 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14229 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14230 Mariahines ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14231 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14232 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 14233 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14234 Davidhoover ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14235 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14236 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14237 - ||  || 31 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14238 d'Artagnan ||  || 31 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 14239 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14240 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14241 - ||  || 5 ianuarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 14242 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14243 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14244 Labnow ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14245 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14246 - ||  || 6 ianuarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 14247 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14248 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14249 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14250 Kathleenmartin ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14251 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14252 Audreymeyer ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14253 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14254 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14255 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14256 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14257 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14258 Katrinaminck ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14259 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14260 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14261 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14262 Kratzer ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14263 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14264 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14265 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14266 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14267 Zook ||  || 6 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14268 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14269 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14270 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14271 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14272 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14273 - ||  || 31 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14274 Landstreet ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14275 Dianemurray ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14276 - ||  || 2 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14277 Parsa ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14278 Perrenot ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14279 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14280 - ||  || 6 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 14281 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14282 Cruijff || 2097 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14283 - || 2206 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14284 - || 2530 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14285 - || 2566 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14286 - || 2577 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14287 - || 2777 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14288 - || 2796 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14289 - || 4648 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14290 - || 9072 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14291 - || 1104 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14292 - || 1148 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14293 - || 2307 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14294 - || 3306 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14295 - || 4161 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14296 - || 4298 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14297 - || 2124 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14298 - || 2144 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14299 - || 3162 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14300 - || 3336 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-